Claude Hampel (1943-2016), rescapé du ghetto de Varsovie, journaliste et écrivain français ;
 Fritz Hampel dit Slang (1895-1932), écrivain, journaliste et caricaturiste allemand ;
 Gunter Hampel (né en 1937), musicien allemand de jazz ;
 Jarosław Hampel (né en 1982), pilote polonais de speedway ;
 Olaf Hampel (né en 1965), bobeur allemand ;
 Otto et Elise Hampel (exécutés en 1943), couple de résistants allemands au nazisme.